La Poveda de Soria är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. La Poveda de Soria ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt La Poveda de Soria är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om La Poveda de Soria. Runt La Poveda de Soria är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Almarza,  km söder om La Poveda de Soria. Omgivningarna runt La Poveda de Soria är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon